Білак — українське прізвище, розповсюджене у Карпатах (варіант — Біляк). Відомі носії:
 Вейд Білак (англ. Wade Belak, нар. 3 липня 1976, Саскатун — † 31 серпня 2011 Торонто) — канадський хокеїст.
 Білак Василь В'ячеславович (1993—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білак Василь Михайлович (2000—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білак Ізидор (1889—1944) — карпаторусинський поет, фольклорист
 Білак Лариса Олексіївна (нар. 1954) — українська театральна акторка, народна артистка України (2004).
 Білак Орест (1926—2021) — учасник Похідної групи ОУН-М «Буковинський курінь» (1941), учасник 115-го батальйону шуцманшафту(1942—1944), вояк Французького Руху опору (1944), кавалер Ордену Почесного легіону.
 Білак Юрій (1961, Франція) — французький фотограф.
 Білак Степан Михайлович (1935—1989) — український радянський історик. Доктор історичних наук, професор.

Див. також 
 Біляк (прізвище)
 Білак (Хомейн)